

Codes 
LR est un code, qui signifie :
 La Rochelle, selon la liste des quartiers maritimes ;
 Liberia, selon la norme ISO 3166-1 alpha-2 (liste des codes pays) ;
 Lacsa (Costa Rica), selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes.

Autres 
 .22 LR, arme à feu ;
 analyse LR, élément de théorie des langages, en informatique.
 LR, sigle du parti politique français Les Républicains.
 LR, symbole chimique du Lawrencium.

Code